Robinson Crusoe è un romanzo di Daniel Defoe (1719).

Robinson Crusoe può riferirsi quindi ad alcune trasposizioni cinematografiche o televisive del romanzo:
 Les Aventures de Robinson Crusoé – cortometraggio del 1902 diretto da Georges Méliès
 Robinson Crusoe – cortometraggio del 1910 diretto da August Blom
 Robinson Crusoe – cortometraggio del 1913 diretto da Otis Turner
 Robinson Crusoe – film del 1916 diretto da George F. Marion 
 Robinson Crusoe – cortometraggio del 1917 diretto da Robert Z. Leonard
 Robinson Crusoe – film del 1927 diretto da M.A. Wetherell
 Le avventure di Robinson Crusoe – film del 1954 diretto da Luis Buñuel 
 Le avventure di Robinson Crusoe – serie televisiva del 1964
 Il comandante Robin Crusoe – film del 1967 diretto da Byron Paul
 Le avventure di Robinson Crusoe – film del 1970 diretto da René Cardona Jr.
 Il signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure – film del 1976 diretto da Sergio Corbucci
 Robinson Crusoe - La storia vera – film del 1989 diretto da Caleb Deschanel
 Robinson Crusoe – film del 1997 diretto da Rod Hardy e George Trumbull Miller
 Crusoe – serie televisiva del 2008
 Robinson Crusoe – film d'animazione del 2016 diretto da Vincent Kesteloot e Ben Stassen

Robinson Crusoe può inoltre riferirsi a:
 Robinson Crusoe (isola), isola cilena dell'Oceano Pacifico.